Теория функций:

 Теория функций вещественного переменного
 Теория функций комплексного переменного
 Теория аналитических функций
 Теория функций в гармонии (музыковедческой дисциплине) — учение о специфических значениях аккордов в классико-романтической тональности.